Araniella är ett släkte av spindlar som beskrevs av Chamberlain et Ivie 1942. Araniella ingår i familjen hjulspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hjulspindlar
Araniella